Якубсо́н — еврейская и польская фамилия.

Некоторые носители 
 Якубсон, Арон Карлович (1896—1976) — дерматовенеролог.
 Якубсон, Виктор Рафаилович (1888—?) — юрист, автор многих публикаций о советском праве.
 Якубсон, Владимир Романович (1861—1918) — присяжный поверенный, депутат Государственной думы I созыва от Гродненской губернии.
 Якубсон, Илья Адольфович (род. 1972) — президент группы компаний «Дикси».
 Якубсон, Олег Леонидович (1937—2016) — заслуженный учитель Российской Федерации, краевед.